UFC Fight Night: Hermansson vs. Cannonier, также известный как  UFC Fight Night 160 или UFC on ESPN+ 18 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 28 сентября 2019 года на спортивной арене "Royal Arena" в городе Копенгаген, Дания.

В главном бою вечера Джаред Коннонье победил Джека Херманссона техническим нокаутом во 2-м раунде.

Подготовка турнира 
Данный турнир стал первым мероприятием под эгидой UFC на территории Дании.

В качестве заглавного поединка был запланировал бой в среднем весе между Джеком Херманссоном и Джаредом Каннонье.

Изменения карда турнира 
Дэнни Генри короткое время рассматривался организаторами на бой в полулегком весе с Майком Дэвисом для данного турнира. Однако Генри вышел из боя по неизвестным причинам в середине сентября. В свою очередь, Дэвиса также исключили из карда турнира и ожидается, что он будет перенесен на будущее событие.

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Тиагу Алвис должен был встретиться с Гуннаром Нельсоном на этом турнире. Однако Алвис вышел из боя в середине сентября из-за нераскрытой травмы. Его заменил Гилберт Бернс.

Также на турнире был запланирова бой в среднем весе между Алессио Ди Кирико и Питером Соботтой. Однако Соботта был вынужден выйти из боя и был заменен дебютантом Махмудом Мурадовым.

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Бой вечера: не присуждён
 Выступление вечера: Джаред Каннонье, Овинс Сен-Прё, Джон Филлипс и Джек Шор

См. также 
 Ultimate Fighting Championship
 Список турниров UFC

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night